Groven (niederdeutsch für Graben) ist der Name folgender Orte:

 Groven (Dithmarschen), Gemeinde im Kreis Dithmarschen, Schleswig-Holstein
 Groven, Ortschaft in der Gemeinde Büsum im Kreis Dithmarschen, Schleswig-Holstein
 Groven, Ortschaft in der Gemeinde Westerdeichstrich im Kreis Dithmarschen, Schleswig-Holstein

Groven ist der Familienname folgender Personen
 Eivind Groven (1901–1977), norwegischer Komponist
 Øyonn Groven Myhren (* 1969), norwegische Folkmusikerin und Sängerin; seine Enkelin